И́горь Покро́вский:
 Покровский, Игорь Александрович (1926—2002) — советский и российский архитектор и художник, член-корреспондент РАХ.
 Покровский, Игорь Анатольевич (род. 1931) — советский и российский архитектор.